O Campeonato Catarinense de Basquete de 2011 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. O  conquistou para a cidade de Joinville o oitavo título catarinense em sequência.

2011 no basquetebol